SVR steht als Abkürzung für:

 Orden der Weißen Rose, Finnland
 Saarbrücker Verlag für Rechtswissenschaften, ein Verlag der OmniScriptum Publishing Group
 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration
 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
 Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter
 Severn Valley Railway
 Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, heute unter dem Namen Regionalverband Ruhr
  –  (Sluschba wneschnei raswedki), den russischen Auslandsgeheimdienst (auch SWR abgekürzt)
 SV Ried, Sportvereinigung Ried, oberösterreichischer Fußballverein
 SV Rottenmann, steirischer Fußballverein
 Super Video Recording, eine Systemvariante des VCR-Systems von Grundig
 Support Vector Regression, ein auf Support Vector Machines aufbauendes Verfahren zur Regression
 System V Release
 Systemic Vascular Resistance, peripherer Widerstand der Blutgefäße
 Ural Airlines, russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Secure Vector Routing

Abkürzung